

Personnalités 
  artiste allemande née polonaise en 1975 à Ruda Śląska, Pologne.
 Anna Tsukanova-Kott actrice russe née en 1989, épouse du réalisateur Alexandre Kott.